Luo si bezeichnet:

 Lo-Kloster (tib. lo dgon pa, chin. Luo si 洛寺, pinyin Luò Sì), Kloster in Tibet 
 Luo-Kloster (chin. Luo si 罗寺) im Wutai Shan, ein Tempel des Buddhismus, siehe Luo-Kloster (Wutai Shan)